Pixie (kapsel), dameskapsel
Piskie of pixie, mythologisch wezen uit Cornwall
Pixie Lott, Britse zangeres
Pixie, een personage uit de tekenfilms Pixie en Dixie en Mr. Jinks

Zie ook
Pixi-boekjes, serie kinderboekjes
Pixies, Amerikaanse rockband